Manji (du chinois 蛮子, Mán zǐ) était le nom utilisé par Marco Polo pour se référer à la Chine du Sud, c'est-à-dire les régions qui n'avaient été que récemment conquises par Kubilai Khan.
Manji peut référer à  la Société internationale du Svastika rouge, une organisation philanthrophique fondée en Chine en 1922.
Manji est aussi le nom japonais du svastika bouddhiste et hindou, 卍, qui représente des qualités de paix, d'intelligence et de force, et est signe de bon augure. Dans le commun japonais, il existe deux Manji : le plus courant est celui où la croix est lévogyre (pointe vers la gauche), en miroir de la croix gammée ; le second Manji est dextrogyre (pointe vers la droite), comme le fait la croix gammée utilisée par les nazis, il représente l'intelligence ; il diffère toutefois du symbole nazi par son orientation (en effet, ce Manji est vertical alors que la croix gammée nazie est dans la plupart des cas inclinée à 45°). Une description de ces caractères japonais figure dans le wiktionnaire anglophone.
 Manji est un personnage du manga L'Habitant de l'infini.
 Manji est le nom du clan auquel appartient le personnage Yoshimitsu dans la série de jeux vidéo Tekken.
 Manji est un film japonais de Yasuzō Masumura de 1964.
 Manji est un film japonais d'Hiroto Yokoyama de 1983.
 Manji est un film japonais de Noboru Iguchi de 2006.
 Manji est un court-métrage britannique réalisé par Rene Mohandas en 2001.
 Manji est en sport automobile la pratique qui consiste à faire du drift dans les lignes droites.
Manji est le nom du troisième donjon dans The Legend of Zelda.
 Manji est un terme utilisé dans le sikhisme pour désigner un district religieux ou un endroit visité par un gourou, entre autres.
Manji est le nom de la tribu indigène qui habite le Jumanji.
Manji est un harmonica diatonique de la marque Suzuki.
Manji est un gang ( Tokyo Manjikai ou encore Toman ) de délinquants dans le manga Tokyo Revengers dirigé par Sano Manjirou.

Notes et références